ANF peut faire référence à :
 Administration de la nature et des forêts ;
 Association d'entraide de la noblesse française ;
 Ateliers de construction du Nord de la France, constructeur de matériel ferroviaire ;
  ;
 Afrique noire française, selon l'article 1956 ;
 Atrial natriuretic factor (en français, facteur natriurétique auriculaire), en médecine ;
 agent non financier, en économie ;
 Anti navire futur, un projet de missile antinavire français abandonné en 2004 ;
 Ajansa Nûçeyan a Firatê (en français, l'agence de presse kurde Firat) ;
 Agence nationale des fréquences, une agence gouvernementale algérienne, gestionnaire des fréquences radioélectriques sur le territoire algérien.

Voir également 
 ANFR, l'Agence nationale des fréquences, en France.